

Geografia

Austria 
 Laufen – frazione di Bad Ischl, città nel distretto di Gmunden (Bassa Austria)

Germania 
 Lauffen am Neckar – città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)

Polonia 
 Lauffen – antico nome tedesco di Bieżuń, comune nel distretto di Żuromin (Masovia)

Pagine correlate 
Laufen – pagina di disambiguazione